

События 
 Мятеж баронов Мерсии против Освиу. Потеря им власти над Мерсией.
 Святая Хильда (614—680) основала аббатство Уитби.
 Битва при Сиффине между войсками Али и Муавии. После многодневных боёв сирийцы предложили создать третейский суд и на основании Корана решить вопрос о новом халифе. Али принял это предложение; часть его сторонников, разочаровавшись в своём лидере, ушла, образовав секту хариджитов.
 Октябрь/ноябрь — смерть Хлодвига II.
 657—673 — король Нейстрии и Бургундии Хлотарь III.
 657—660 — король Австразии Хлотарь III.
 657—672 — папа св. Виталиан.
 Прекратил существование Западно-тюркский каганат. Район к северу от Тянь-Шаня перешёл под власть Китая.

Родились 
 Виллиброрд

См. также